La stagione 1946-47 dei Chicago Stags fu la 1ª nella BAA per la franchigia.

I Chicago Stags furono inseriti nella Western Division della Basketball Association of America e la vinsero, precedendo di una sola vittoria i St. Louis Bombers (39 contro 38). Tra tutte le squadre del campionato, solo i Washington Capitols fecero meglio. Nei play-off, superato senza giocare il primo turno, si incontrarono proprio contro i Capitols in semifinale. Gli Stags vinsero per 4-2, per poi perdere la finale per 4-1 contro i Philadelphia Warriors.

Classifica

Roster

Collegamenti esterni 
 

Stagione 1946-1947 delle squadre di pallacanestro
1946-1947